John Richardson (aartsbisschop) - Canadees aartsbisschop
 John Richardson (acteur) (1934-2021) - Brits acteur
 John Richardson (kunsthistoricus) - Brits kunsthistoricus
 John Richardson (natuuronderzoeker) - Schots arts en natuuronderzoeker
 John Richardson (roeier) - Canadees roeier
 John Richardson (tennisser) - Zuid-Afrikaans tennisser
 John Richardson (zanger)
 John Peter Richardson II - gouverneur van South Carolina (1840-1842)
 John Peter Richardson III - gouverneur van South Carolina (1886-1890)